Груздевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Груздевка — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Груздевка — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Груздевка — село в Каргатском районе Новосибирской области.